El término La Passione puede referirse a:
 La Passione, sobrenombre de la sinfonía n.º 49 del compositor austriaco Joseph Haydn;
 el álbum La Passione publicado en 1996 por el cantante inglés Chris Rea.